Joacaz puede referirse a:

 Joacaz (siglo IX a. C.), rey de Israel.
 Joacaz (siglo VII a. C.), rey de Judá.